Равалпиндийские эксперименты — эксперименты включающие применение иприта, проводившиеся исследователями из британских военных Портон-Дауна над сотнями индийских солдат. Эксперименты проводились до и в течение Второй мировой войны на военной базе в Равалпинди, которая сейчас находится в Пакистане. Эти эксперименты происходили в начале 1930-х годов и продолжались более десяти лет.

С момента публикации истории Робом Эвансом из The Guardian 1 сентября 2007, на эксперименты ссылаются как на «Равалпиндийские эксперименты» или «Равалпиндийские ипритовые эксперименты» в СМИ и других местах.

Oversight by Porton Down 
Эксперименты в Равалпинди были частью намного большего проекта для того чтобы протестировать воздействие химического оружия на людях. Более чем 20,000 британских военнослужащих были вовлечены в военные химические испытания между 1916 и 1989 годами в Портон-Даунском исследовательском центре министерства обороны на юго-западе Англии.

Цель экспериментов 
Эксперименты проводились чтобы определить воздействие иприта, тогда ещё не известного как высококанцерогенный (вызывающий рак).

Согласно документам в Британских Национальных Архивах в Лондоне, учёные и доктора  британской армии испытывали воздействие иприта на более чем 500 индийских солдат в период более 10 лет. Начиная с ранних 1930х, учёные в Равалпинди отправляли  индийских солдат, одетых в шорты и хлопчато-бумажные рубашки, в газовые камеры для воспроизведения воздействия иприта. Учёные надеялись определить подходящую дозировку для использования на полях сражений. Многие из подопытных понесли тяжёлые ожоги от воздействия на них газом.

Воздействие на подопытных 
Эти испытания привели к большому числу ожогов, некоторые из которых были настолько наносящими вред, что пациентов пришлось госпитализировать. Согласно отчёту, сильно обожжённые пациенты были часто очень жалкими и депрессивными и в значительном дискомфорте.

Долговременные эффекты воздействия не были документированны или изучены.

Отсутствующая информация 
Пациенты проходили лечение в индийском военном госпитале Равалпинди, сейчас известном как военный госпиталь Равалпинди. Точное место, где британское военное заведение с газовыми камерами находилось в Равалпинди неизвестно.

Точка зрения официальных лиц Портон-Дауна 
Официальные лица  Портон-Дауна возразили, что испытания проводились в другую эру, во время конфликта, и что их проведение не должно рассматриваться по сегодняшним стандартам.

См. также 
 Keen as Mustard, документальный фильм об испытаниях в тропической Австралии на военнослужащих волонтёрах во время Второй мировой войны.

Примечания 

 Британские Национальные Архивы

1930-е годы в Индии
Эксперименты над людьми
Химическое оружие
История Пакистана
События в Равалпинди